Cleyera är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Cleyera ingår i familjen Pentaphylacaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ljungordningen
Cleyera